Airborne bezeichnet

 Airborne – Flügel aus Stahl, Action-Film aus dem Jahr 1990
 Airborne – Bete, dass sie nicht landen! Action-Film aus dem Jahr 1998
 Airborne – Come Die with Me, Thriller aus dem Jahr 2012
 Airborne (Band), eine amerikanische Jazz-Band
 Airborne (Curved-Air-Album), ein Musikalbum der britischen Rockband Curved Air
 Airborne (Don-Felder-Album), ein Musikalbum des Rock-Gitarristen Don Felder
 Airborne (Erik-Wøllo-Album), ein Musikalbum von Erik Wøllo
 Airborne (Flying-Burrito-Brothers-Album), ein Musikalbum der amerikanischen Country-Rockband Flying Burrito Brothers
 Airborne (Skulptur), eine Skulptur von Christopher Klein im Angerhof in München
 Airborne Express, ein amerikanisches Lieferunternehmen
 Airborne Laserscanning, ein Verfahren zur luftgestützten Erstellung von digitalen Geländemodellen
 Cool Blades – Nur der Sieg zählt, Originaltitel des Films von 1993
 Medal of Honor: Airborne, Actionspiel aus dem Jahr 2007, siehe Medal of Honor (Computerspiel)#Medal of Honor: Airborne
 Wolkenpanther, Originaltitel des Jugendromans von Kenneth Oppel

Siehe auch:
 Airbourne